

Geografia 
 Taizhou – città-prefettura della Cina nella provincia dello Jiangsu.
 Taizhou – città-prefettura della Cina nella provincia dello Zhejiang.

Trasporti 
 Yangzhou Taizhou International Airport – aeroporto internazionale di Yangzhou nella provincia di Jiangsu.
 Taizhou Luqiao Airport – aeroporto militare e civile di Taizhou nella provincia di Zhejiang.